Quohren steht für:
 Quohren (Dresden), Stadtteil von Dresden, Sachsen
 Quohren (Kreischa), Ortsteil von Kreischa, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen